Зокијапа има више значења:

 Зокијапа (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зокијапа (Тлапакоја), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зокијапа (Наранхал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику